

Geografia de Portugal 
 Ázere (Arcos de Valdevez) — freguesia de Arcos de Valdevez
 Ázere e Covelo — freguesia de Tábua 
 Ázere (Tábua) — antiga freguesia de Tábua
 Ázere — aldeia da freguesia de Ázere, Tábua

Desambiguações de topônimos